

Patronyme 

 Alexander Callens (né en 1992), footballeur péruvien ;
 Brigitta Callens (née en 1980), top modèle belge ;
 Constantin Callens (1849-1927), homme politique belge flamand ;
 Els Callens (née en 1970), joueuse de tennis belge ;
 Joseph Callens (1892-19?), nageur et un plongeur belge ;
 Karlos Callens (né en 1947), homme politique belge ;
 Norbert Callens (1924-2005), coureur cycliste belge;
 Thomas Callens (né en 1998), footballeur français.
Homonymie
Homonymie de patronyme